Серебренниково — название населённых пунктов в России:
 
 Серебренниково — село в Алейском районе Алтайского края.
 Серебренниково — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Серебренниково — село в Маслянинском районе Новосибирской области.
 Серебренниково — деревня в Красногородском районе Псковской области.